'Кубок Ирана по футболу 2012/2013 — 26-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

2012/13
Спорт в Иране в 2012 году
Спорт в Иране в 2013 году
Иран
Иран